Die Saison 1997/98 der Oberliga Hessen war die 20. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hessen und die vierte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurde der FSV Frankfurt mit vier Punkten Vorsprung auf den SV 1919 Bernbach. Die Bernbacher erreichten dadurch die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd, in der sie aber scheiterten.

Die sportlichen Absteiger waren der SV 07 Raunheim und der FC 80 Herborn. Die SG Egelsbach beantragte keine Lizenz für die folgende Spielzeit und zog sich freiwillig in die Staffel Darmstadt der sechstklassigen Bezirksoberliga Hessen zurück. Der RSV Würges scheiterte in der Relegationsrunde gegen die Vizemeister der Landesligen und war damit der vierte Absteiger.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Hessen stiegen der FC Ederbergland, der SV Asbach und die SpVgg Bad Homburg als jeweilige Staffelsieger auf. Über die Relegationsrunde sicherte sich der SV Jügesheim als vierte Mannschaft den Aufstieg. Aus der Regionalliga Süd stieg der SV Darmstadt 98 in die Oberliga Hessen ab.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Oberliga 
Für den verbleibenden freien Platz in der Oberliga spielten der Tabellen-14. der Oberliga sowie die drei Vizemeister der Landesliga-Staffeln eine Relegationsrunde. Der Gruppensieger SV Jügesheim schaffte als vierte Mannschaft den Aufstieg in der Oberliga, während der RSV Würges als Tabellenzweiter der vierte Absteiger in die Landesliga wurde.

|}

|}

Weblinks 
 Oberliga Hessen 1997/98 bei f-archiv.de
 Oberliga Hessen 1997/98 bei fussballdaten.de

1997
Fußballsaison 1997/98